Эльдвульф (; умер в ) — король Восточной Англии (664—713) из династии Вуффингов.

Биография 
Сведений о раннем периоде жизни Эльдвульфа не сохранилось. Будучи мальчиком он рано остался без отца, а в 647 году его мать Хересвит ушла в монастырь в Шейе. Неизвестно, поехал ли Эльдвульф вместе с ней в Королевство франков или остался в Британии.

Эльдвульф занял престол Восточной Англии после того как в 664 году от чумы умер король Этельвольд. Его долгое правление было не очень богато на события. 660-е годы были периодом религиозных разногласий между сторонниками ирландского и римского обрядов в христианской церкви. В 664 году состоялся церковный собор в Уитби, на котором сторонники римского обряда одержали победу. В 669 году римский папа Виталий прислал в Британию архиепископа Теодора Тарсуса, который начал активно реформировать английскую церковь. Он назначил Бизи епископом восточных англов. Однако вскоре вследствие слабого здоровья Бизи его епархия была разделена на две части, северную и южную, куда были назначены Экки и Бадуин. В 672 году Этельреда, родственница Эльдвульфа, основала в своём имении в Или монастырь. Судя по всему, значительные средства на основание этой обители были выделены из королевской казны. Эльдвульф не жалел средств на укрепление своей власти за счёт союза с церковью.

При Эльдвульфе активно развивалась экономика и торговые связи Восточной Англии. По примеру королей Кента Эльдвульф начал чеканить золотые монеты (тримсы), серебряные скитты и различные пенсы. Однако монеты тогда ещё не были основной валютой королевства. На них даже не было имени короля, при котором они отчеканены. Рос и развивался портовый город Ипсвич, через который велась торговля с фризами и франками.

В результате Смерти Хлотхера в 685 году началась смута в Кенте. Туда вторглись западные саксы и на некоторое время подчинили его себе. В 693—694 годах Ине изгнал из Кента жившую там английскую знать, что привело к конфликту между Восточной Англией и Уэссексом.

Последние годы правления Эльдвульфа были омрачены конфликтом с Мерсией. В династическом конфликте Эльдвульф поддержал претендента Этельбальда, дав тому убежище на острове Кроуленд, окружённом со всех сторон болотами. Однако при жизни Эльдвульфа конфликт так и не разрешился, поскольку король умер в 713 году, оставив престол своему сыну Эльфвальду.

Примечания

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Ссылки 
 

Вуффинги
Короли Восточной Англии VII века
Короли Восточной Англии VIII века